Але́ксис Арке́тт (; 28 июля 1969, Лос-Анджелес, США — 11 сентября 2016) — американская актриса, кабаре-артистка и активистка.

Ранние годы 
Аркетт родилась мужчиной под именем Роберт Аркетт в Лос-Анджелесе, Калифорния, четвёртой из пяти детей в еврейской семье актрисы и поэтессы, Бренды Оливии «Марди» Новак и актера и режиссера, Льюиса Аркетта. Розанна, Ричмонд, Патрисия и Дэвид Аркетт были её братьями и сёстрами.

Карьера 
В 1982 году, в возрасте 12 лет, Аркетт впервые снялся в музыкальном клипе She’s a Beauty группы The Tubes. В 1986 году Аркетт дебютировал на большом экране в роли Алексис, андрогинного друга Макса Уайтмена (Эван Ричардс) в фильме «Без гроша в Беверли-Хиллз».

В первые годы своей карьеры Аркетт в основном выступал в качестве пародиста под именем Эва Дистракшен. Позже в своей карьере он публично заявил, что начал процесс, ведущий к операции по смене пола. С этой целью Аркетт публично заявил, что считает свой пол женским.

В 19 лет Аркетт сыграл трансгендера Жоржетту в экранизации «Последний поворот на Бруклин». Большая часть киноработ Аркетт была связана с малобюджетными или независимыми фильмами. В общей сложности он снялся более чем в 40 фильмах, включая «Пожалуй, да», «Дети кукурузы 5: Поля страха», и «Иногда они возвращаются… снова». Аркетт также сыграл наркомана в фильме «Танец на могиле» и роль подростка, жаждущего отомстить за ужасное детство в фильме ужасов «Джек-упырь».

Аркетт также играл и второстепенные роли в фильмах «Криминальное чтиво», «Трое», «Невеста Чаки» . Он играл фаната Бой Джорджа в фильме «Певец на свадьбе». В 2001 году Аркетт вернулся в Новую Зеландию, чтобы сыграть римского императора Калигулу в двух эпизодах сериала «Зена — королева воинов». В том же году Аркетт снялся в эпизоде сериала «Друзья» под названием «Эпизод с отцом Чендлера», в котором он непосредственно взаимодействовал со своей невесткой Кортни Кокс. Также в том же году он появился в сериале «SOSатели Малибу».

В сентябре 2005 года канал VH1 объявил Аркетт одним из приглашенных актеров в 6-м сезоне сериала «Ирреальная жизнь». 31 января 2007 года Аркетт был приглашенным судьей в премьерном эпизоде реалити-шоу «Top Design». Аркетт также снялся в музыкальном клипе на песню Робби Уильямса She’s Madonna.

Личная жизнь и смерть 
В 2004 году Аркетт выразил желание совершить формальный переход с помощью гормональных процедур. В 2006 году он решил пройти хирургическую коррекцию пола. Его переход стал темой документального фильма «Алексис Аркетт: Она — мой брат», вышедшего в 2007 году.

Аркетт заразилась ВИЧ в 1987 году. Уже в зрелом возрасте она испытывала проблемы со здоровьем, являвшихся результатом ВИЧ-положительного статуса. На фоне роста числа осложнений она вновь стала представляться мужчиной в 2013 году. Её брат Дэвид Аркетт сказал, что она в разное время чувствовала себя то женщиной, то мужчиной. Аркетт была погружена в искусственную кому и скончалась 11 сентября 2016 года, в возрасте 47 лет, в окружении семьи. Причиной её смерти стал сердечный приступ, вызванный миокардитом на фоне ВИЧ.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Дрэг-квин
Трансгендерные и транссексуальные актрисы
Аркетт
Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Активисты ЛГБТ-движения в США
Киноактрисы США